lichte witachtige kleur
baksteen die te weinig gebakken is en er bleekrood uitziet
bleekmiddel, een middel dat wordt gebruikt om zaken te bleken
bleek (textiel), een plek om linnengoed in de zon te bleken, ook het linnengoed zelf
Bleek (Venlo), een voormalige blekerij in Venlo